Según el contexto perlita puede significar:

 Perlita, un tipo de acero.
 Perlita, un tipo de mineral. 
 Perlita expandida, un tipo de  material cerámico elaborado.
 Perlita, personaje de la serie de dibujos animados Bob Esponja.